Stati Uniti d'America
 Trout Lake – township della Contea di Chippewa, Michigan
 Trout Lake – census-designated place della Contea di Klickitat, Washington